Биль () — многозначный термин:

 Биль — город в Швейцарии.
 Биль — округ в Швейцарии.
 Биль — ежегодный турнир в этом городе.
 Биль — олицетворение времени в скандинавской мифологии.
 Биль — швейцарский хоккейный клуб из одноимённого города.
 Биль, Вольфдитер (род. 1937) — австрийский историк, специалист по Восточной Европе и Украине.
 Биль, Габриэль (до 1410—1495) — немецкий богослов и философ-схоластик.
 Биль, Ульрих (1907—1996) — немецкий политик.

См. также 
 Билль (значения)

Примечания